CA Central Córdoba (kurz für Club Atlético Central Córdoba) steht für:

 Central Córdoba de Rosario, Fußballclub aus Rosario, Argentinien
 Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero), Fußballclub aus Santiago del Estero, Argentinien
 Club Atlético Central Córdoba (San Miguel de Tucumán), Fußballclub aus San Miguel de Tucumán, Argentinien